Жозефи́н А́йнсле (; ) — немецкая кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, ).
 : золото ()

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Европы по кёрлингу